Речно́й прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Речной проезд — проезд в Великом Новгороде.
 Речной проезд — проезд в Костроме.
 Речной проезд — проезд в Москве.